Puerto Escondido peut désigner :

Toponymes

Puerto Escondido : une municipalité du département de Córdoba.

Puerto Escondido : ville de l'État d'Oaxaca ;
 Puerto Escondido : ville de l'État de Basse-Californie du Sud ;

Puerto Escondido : localité de la paroisse civile d'El Vínculo de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Puerto Escondido : localité de la paroisse civile de Pueblo Nuevo dans l'État de Zulia.

Divers 
 Le film italien Puerto Escondido se déroule au Mexique à Puerto Escondido (Oaxaca).